Пашуки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пашуки — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Пашуки — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Пашуки — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Пашуки — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.